Ушан:
 Ушан (Plecotus auritus) — летучая мышь из рода ушанов.
 Ушаны — разумные гуманоиды с планеты Блук в романе «Путешествие Алисы» Кира Булычева и других произведениях, а также в мультфильмах «Тайна Третьей планеты» и «Алиса знает, что делать!» (в 9 серии).

Сленговое употребление 
«Ушан» - прозвище автомобилей ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968.